Boerke (bier), een Belgisch bier van hoge gisting
Een pilsbierglas
Een scheldwoord voor iemand uit Noord-Brabant of West-Vlaanderen, meestal verwijzend naar het eventuele brutere overkomen. De streektaal heeft hier vaak veel mee te maken.
Boerke (strip), een woordloze stripverhalenreeks van Pieter De Poortere
Een sprookje van de gebroeders Grimm, zie Het boerke

Zie ook
Boer (doorverwijspagina)